Зухра Акчуріна (тат. Зөһрә Акчурина, Бібі-Зухра Асфандіяр кизи Гаспрали (Гаспринська) (тат. Биби-Зөһрә Әсфәндияр кызы Гаспралы (Гаспринська)) — перша татарська жінка-журналіст, одна з видавців газети «Терджиман».
 Акчуріна-Муфтієва Нурія Мунірівна (нар. 5 січня 1958(19580105), м. Наманган, тепер Узбекистан) — український науковець, доктор мистецтвознавства.

жіночі форми прізвищ